Люсон () может означать:

 Люсон — коммуна на западе Франции.
 Люсон — кантон Франции.
 Люсон, Луи-Анри-Жозеф (1842—1930) — французский кардинал.